Никольская церковь в Екатеринбурге может означать:
 Никольская церковь — разрушенная церковь, существовавшая в Верх-Исетском районе.
 Никольская церковь — действующий православный  храм.
 Никольская церковь — разрушенная старообрядческая церковь.